Мартин Джон Дохерти-Хьюз (; род. 21 января 1971, Клайдбанк, Великобритания) — британский шотландский политик. Член Шотландской национальной партии.  от округа  с 2015 года.

Политическая деятельность 
В 1991 году вступил в Шотландскую национальную партию. В мае 1992 года был избран младшим советником в окружной совет Клайдбанка, где проработал до 31 марта 1996 года. 3 мая 2012 года он был избран в  от района , набрав 1 057 голосов избирателей и 19,9 %. Занимал должность  до 14 мая 2015 года.

В феврале 2015 года Шотландская национальная партия выдывинула Дохерти-Хьюза в качестве своего кандидата в округе  на парламентских выборах в Великобритании в 2015 году. Он победил, обойдя действовавшего депутата . После своего избрания в парламент Дохерти-Хьюз подал в отставку со своей должности в городском совете Глазго.

Личная жизнь 
Мартин Джон Дохерти родился и вырос в Клайдбанке. Рано осиротел и с шестнадцати лет начал самостоятельно зарабатывать на жизнь. Поступил в Колледж пищевых технологий Глазго, ныне , который окончил в 1997 году с  в области делового администрирования. Продолжил образование в Эссекском университете, в котором защитил степень бакалавра в области политологии. Затем обучался в Школе искусств Глазго, где защитил степень магистра. Окончив учёбу, вернулся в Клайдбанк, где десять лет проработал в Общественных и волонтёрских службах Западного Данбартоншира.

Мартин Джон Дохерти — открытый гомосексуал. После заключения брака в январе 2016 года он изменил фамилию с Дохерти на Дохерти-Хьюз.

Примечания 

Политики Шотландии
Члены Шотландской национальной партии
Члены парламента Соединённого Королевства (2015—2017)
Члены парламента Соединённого Королевства (2017—2019)
Члены парламента Соединённого Королевства с 2019 года